Le District administratif nord-ouest (en , ) est l'un des 12 districts de Moscou.

Il compte en 2010 une population de  habitants.

Divisions administratives 
Il est composé des huit districts municipaux suivants :
 Kourkino () 
 Mitino () 
 Pokrovskoïe-Strechnevo () 
 Severnoïe Touchino () 
 Stroguino () 
 Khorochiovo-Mniovniki () 
 Chtchoukino () 
 Ioujnoïe Touchino ()

Voir aussi

Articles connexes 
 Oblast de Moscou
 Divisions administratives de Moscou

Liens externes